

Persone
Angelo Miceli (1910-1974) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Angelo Miceli (1994) – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Basilio Grillo Miceli (1937-2021) – arcivescovo ortodosso italiano
Carmelo Miceli (1958) – allenatore ed ex calciatore italiano
Carmelo Miceli (1977) – politico italiano
Cesare Miceli Picardi (...-...) – attore italiano
Clizia Miceli (1987) – ex cestista italiana
David Chevalier Di Miceli (1978) – doppiatore italiano
Debrah Miceli (1964) – ex wrestler e pilota automobilistica italiana naturalizzata statunitense
Enzo Miceli (...) – produttore discografico italiano
Francesco Miceli Picardi (1882-1954) – politico italiano
Gennaro Miceli (1901-1976) – politico italiano
John Miceli (1961) – batterista statunitense
Luigi Miceli (1824-1906) – patriota e politico italiano
Martina Miceli (1973) – ex pallanuotista e allenatrice di pallanuoto italiana
Matteo Miceli (1970) – velista italiano
Nicola Miceli (1971) – ex ciclista italiano
Roberto Chevalier Di Miceli (1952) – attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista italiano
Salvatore Miceli (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Salvatore Miceli (1946) – criminale italiano
Salvatore Miceli (1921-2006) – politico italiano
Stefano Miceli (1975) – pianista e direttore d'orchestra italiano
Vincenzo Miceli (1858-1932) – giurista italiano
Vincenzo Miceli (1940) – politico italiano
Vincenzo Miceli (1734-1781) – teologo e presbitero italiano
Vito Miceli (1916-1990) – generale, politico e funzionario italiano
-Melinda Miceli 1974, Scrittrice e critico d'arte internazionale

Altro
 Miceli – cognome italiano
 Miceli – apparato vegetativo dei funghi
 San Miceli – sito archeologico nel territorio di Salemi, provincia di Trapani